Bidwill ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Bidwill (1931–2019), US-amerikanischer Geschäftsmann und Besitzer der Arizona Cardinals
 Charles Bidwill (1895–1947), Besitzer der American Football Mannschaft der Chicago Cardinals (heute Arizona Cardinals), Vater von Bill Bidwill
 John Carne Bidwill (1815–1853), englischer Botaniker
 Michael Bidwill (* 1964), amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Bidwell